Владимир Гаврилович Ломенко (6 апреля 1927 — 13 мая 2009) — бригадир колхоза «Октябрь» Марьинского района Донецкой области. Первый человек в Украинской ССР, который стал полным кавалером орден Трудовой Славы.

Биография 
Родился 6 апреля 1927 года в селе Ильинка (Марьинский район, Донецкая область, УССР) в крестьянской семье. Окончил среднюю школу. В 1944 году начал работать дежурным слесарем на шахте № 8 города Сталино (ныне Донецк, Украина). С 1944 по 1952 год служил в армии. В 1952 году начал работать в колхозе «Октябрь», затем стал комбайнёром, позже помощником бригадира и бригадир тракторной бригады.

Владимир Ломенко был умелым организатором сельскохозяйственного производства. Бригада под его руководством добивалась высоких результатов, а также использовала прогрессивные методы работы. Он неоднократно был участником ВДНХ СССР. 14 февраля 1975 года указом Президиума Верховного Совета СССР он был награждён орденом Трудовой Славы 3-й степени, а 24 декабря 1976 года орденом Трудовой Славы 2-й степени.

7 января 1983 года указом Президиума Верховного Совета СССР за самоотверженный высокопроизводительный труд, большие успехи достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании в ознаменовании 60-летия образования СССР, долголетнюю безупречную работу в одном колхозе Ломенко Владимир Гаврилович награждён орденом Трудовой Славы 1-й степени.

До конца жизни Владимир Ломенко жил в селе Ильинка. Скончался 13 мая 2009 года.

Награды 

 Орден Трудовой Славы I степени № 20, 7 января 1983 года
 Орден Трудовой Славы II степени № 2291, 24 декабря 1976 года
 Орден Трудовой Славы III степени № 11364, 14 февраля 1975 года

Примечание